Пинеда има више значења:

 Пинеда (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пинеда (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пинеда (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику